Polignac is de naam van twee gemeenten in Frankrijk: 
Polignac (Charente-Maritime)
Polignac (Haute-Loire)

Daarnaast is er:
Château de Polignac (in Polignac (Haute-Loire))
De Franse adellijke familie Polignac, die dit kasteel in bezit had.